Us and Them () — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Shinedown, выпущенный 4 октября 2005 лейблом Atlantic Records. Альбом записывался в Джэксонвилле и Сэнфорде в штате Флорида. В поддержку пластинки было выпущено три сингла, два из которых играли в реслинг-шоу «No Mersy 2005» и «Рестлмания 22». Альбом получил статус золотого в США по версии RIAA. Это последний альбом группы, в записи которого приняли участие гитарист Джейсин Тодд и басист Брэд Стюарт.

Список композиций

Дополнительные песни 
Эта песня была на отдельном CD, который продавался в комплекте с альбомом в магазинах Best Buy в течение ограниченного времени после релиза альбома.

Эту песню можно было загрузить из интернета, если ввести код, найденный на упаковке экземпляра альбома, какие продавались исключительно в магазинах Wal-Mart.

Участники записи 
Основные участники
 Брэнт Смит — вокал
 Джасин Тодд — гитара
 Бэрри Керч — ударные, перкуссия
 Брэд Стюарт — бас-гитара

Приглашённые музыканты
 Пол Флери — виолончель
 Джуан Перес — маракасы
 Оливия Баттаглиа — чтение в песне «The Dream»

Позиции в чартах 
Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 
 

Альбомы Shinedown